Bei der Paragon C463 handelt es sich um eine Bohrinsel (Jackup) der in Houston ansässigen Bohrfirma Paragon Offshore.

Geschichte 
Die Ronald Hoope wurde im Jahr 1982 bei der Firma CNIM in La Seyne-sur-Mer gebaut und ein Jahr später unter dem Namen Neddrill 3 bei der Firma NEDDRILL in Dienst gestellt. Nach Übernahme durch die amerikanische Firma NOBLE Drilling im Jahr 1997, wurde sie in NOBLE Ronald Hoope umbenannt und in Liberia registriert. 2014 wurde sie von Paragon Offshore erworben und erhielt ihren aktuellen Namen.

Technik 
Die Bohrinsel kann bis zu einer Wassertiefe von 63 m operieren und eine Bohrtiefe von 7500 m erreichen. Das Hauptdeck ist in Form eines Dreiecks angelegt und  misst 55 × 62 m. Die Standbeine sind 104 m lang. In den Deckaufbauten befinden sich Büros, die Kantine und 48 Kabinen für insgesamt 92 Personen. Weitere technische Daten sind:
 Drawworks – Continental Emsco C-3 Type II; 3,000 hp
 Top Drive – Varco TDS – 4H High Torque
 Rotary – Continental EMSCOm, Type T4950 - 49-1/2 in
 Iron Roughneck – Varco AR3200; 100,000 / 120,000 ft-lbs. m/u / b/o torque
 BOP – Cameron Type U;3 ram; 13-5/8 in x 10k psi w/Hydril GK 13-5/8 in x 5k psi annular + 2ram; 20-3/4 in x 3k psi w/ Shaffer 20-3/4
 Control System – Koomey Type 80
 Solids Control System – 4 x Brandt VSM 300; 1,200 GPM ea
 Cranes – 2x Sanders Type DH55-42m
 Mud Pumps – 3 x Emsco FB 1600; 1,600 HP
 Engines – 4 x Caterpillar 3516B TA, 600 HP
 Jacking System – BLM D80H-N

Kapazitäten 
 Diesel – 615 m3
 Brine Tank – 244 m3
 Drill Water – 836 m3
 Base Oil Tank – 82 m3
 Silo – 244 m3
 Bohrspülung – 445 m3

Weblinks 

 Website von Paragon Offshore

Einzelnachweise 

Bohr- oder Förderplattform in der Nordsee